‘Ajab Shīr (persiska: اَجَبشَهر, عجب شیر) är en stad i Iran. Den ligger i provinsen Östazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. ‘Ajab Shīr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt ‘Ajab Shīr är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om ‘Ajab Shīr. Runt ‘Ajab Shīr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. ‘Ajab Shīr är det största samhället i trakten. Trakten runt ‘Ajab Shīr består till största delen av jordbruksmark.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Östazarbaijan